Die Liste der Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1950/51 enthält alle Spieler, die in der I liga der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1950/51 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

AZS Gliwice kam mit neun Spielern aus, während bei ZS Ogniwo-Cracovia Kraków, ZS Kolejarz Wrocław und ZS Spójnia Legnica je 14 Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 123 Spieler zum Einsatz, von denen 38 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbeste Spieler war Aleksander Potyka (AZS Gliwice) mit 9 Punkten aus 9 Partien. 8 Punkte aus 9 Partien erreichten Andrzej Szyszko-Bohusz (Ogniwo-Cracovia Kraków), 7,5 Punkten aus 9 Partien Franciszek Damański (Łódź). Neben Potyka erreichten mit Krystyna Hołuj (AZS Gliwice), Andrzej Karaś (Kolejarz Kraków), Nowogórska und Raja (beide Wrocław) 100 %, diese spielten je eine Partie.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "J" bezeichnet Jugendliche, ein zusätzliches "W" Frauen
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ZS Kolejarz Kraków

AZS Gliwice

ZS Ogniwo-Cracovia Kraków

ZS Warta-Stal Poznań

ZS ŁKS-Włókniarz Łódź

ZS Kolejarz Wrocław

ZS Stal Gliwice

ZS Spójnia Legnica

ZS Spójnia Poznań

ZS Polonia-Ogniwo Bytom

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Wikipedia:Liste
Schach 1950
Schach 1951
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1950